Single numer jeden w roku 2010 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2010 (USA)
 Single numer jeden w roku 2010 (Japonia)

Zobacz też